Want peut faire référence à :
 Want, un album sorti en 2008 de 3OH!3.
 Want!, un single sorti en 2012 de Berryz Kōbō.
 Want, une chanson sortie en 2009 de Natalie Imbruglia.

Voir aussi 
 Wanting

Homonymie de titre